Le Muy peut se référer à:

Personnalités 
Charlotte Daneau de Muy, historienne canadienne.
 Nicolas Daneau de Muy (dit Nicolas Daneau seigneur de Muy, né à Beauvais, dénommé également  Nicolas Daneaux seigneur de Muy, né à Beauvais en 1651 et décédé au large de La Havane en 1708, est un officier de l'armée royale française, qui participa à plusieurs expéditions contre les Amérindiens.
 Jean Baptiste de Félix du Muy, comte de Saint-Maime et du Muy, baron de l'Empire, né le  à Ollières (Var) et mort le  à Paris, est un général français de la Révolution et de l’Empire.
Louis Nicolas Victor de Félix d'Ollières, comte du Muy, comte de Grignan, né à Aix-en-Provence le  et mort à Versailles le .
Nicolaes Muys, un peintre.
Pieter Muys, un coureur cycliste belge.
 Victor Ardisson, surnommé le « Vampire du Muy », né le  au Muy (Var), et mort le , est un débile mental souffrant d'anosmie et d'agueusie, arrêté pour nécrophilie en 1901.
Su Muy Key, acteur et striper.

Toponymes 
Kōh-e Siyāh Mūy, une montagne de l'Afghanistan.
Shēlah-ye Siyāh Mūy, un cours d'eau de l'Afghanistan.
Shīrīn Mūy, une vallée en Afghanistan, située dans la province de Ghowr, dans la partie centrale du pays, à  à l'ouest de la capitale Kaboul.
Rivière Muy (Australie), une rivière dans Kimberley de l'Australie-Occidentale.
Canton du Muy est une ancienne division administrative française située dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Lac Muy, un plan d'eau traversé par la rivière Wetetnagami (bassin versant de la Nottaway), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Muy (rivière Wetetnagami), un affluent de la rivière Wetetnagami (bassin versant de la Nottaway), coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Muy Muy, une municipalité nicaraguayenne du département de Matagalpa au Nicaragua.
Río Muy Muy Viejo, une rivière du Nicaragua.
Le Muy, une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cerro El Muy, une montagne du Mexique.
Jabal Adal Mūy, une terre du Soudan, située dans l'État de la Mer Rouge, au nord du pays, à  au nord de la capitale de la ville de Khartoum.

Bâtiments 
Église Saint-Joseph du Muy, église au Muy (Var), France.
 Hôtel de Félix du Muy, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).

Autres 
Muy Deficiente, un album de disques organisés radioactifs d'Espagne
Muy Interesante, magazine d'Espagne.
Muy dentro de mi corazón, album d'Alejandro Fernández (chanteur mexicain.)